Prvu hrvatsku rukometnu ligu za žene za sezonu 1997./98. je šesti put zaredom osvojila ekipa Podravka iz Koprivnice.

Sustav natjecanja 
U ligi je sudjelovalo 12 klubova koji su odigrali dvokružno prvenstvo (22 kola).

Ljestvica

Povezani članci 
 1. B HRL za žene 1997./98.
 2. HRL za žene 1997./98.

Izvori 
 F. Kramer, D. Pinević: Hrvatski rukomet = Croatian Handball, Zagreb, 2009.
 Marijan Domović: Rukometni klub Podravka : 1955. – 2000., Koprivnica, 2000.

1997-98
ž-1A